Franco Gaetano Scoca (1935) – accademico e avvocato italiano, figlio di Salvatore
Maretta Scoca (1938-2018) – politica e avvocatessa italiana, figlia di Salvatore
Salvatore Scoca (1894-1962) – politico italiano